Aníbal — general cartaginês
 Aníbal Maria di Francia — conhecido como Santo Aníbal
Aníbal Cavaco Silva — ex-presidente de Portugal

Desambiguações de antropônimos